Delvingt ist der Familienname von

 Guy Delvingt (* 1958), französischer Judoka
 Virginie Delvingt (* 1971), französische Badmintonspielerin
 Yves Delvingt (* 1953), französischer Judoka